Wilhelm Eichenwald ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Eichenwald (Schauspieler, 1790) (um 1790–1873), deutscher Schauspieler 
 Wilhelm Eichenwald (Schauspieler, 1827) (1827–1910), deutscher Schauspieler und Opernsänger (Tenor)